El término apuntador puede hacer referencia a:

 El apuntador (teatro), la persona que asiste u orienta a los actores cuando estos han olvidado su texto o no se mueven correctamente sobre el escenario.
 El apuntador (artillería), la persona que controla la elevación o apunta el cañón.
 El puntero (informática) o «apuntador», un objeto del lenguaje de programación cuyo valor se refiere a otro valor almacenado en otra parte de la memoria.

Además, puede referirse a:

 El dispositivo apuntador, un componente de hardware que permite al usuario introducir datos de espacio en una computadora.

Enlaces externos